

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Słubin – osada wsi Nowa Wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Izbica Kujawska
 Słubin – osada leśna w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Mieszkowice